Battaglia della baia di Vyborg (1790), battaglia navale combattuta fra le flotte di Russia e di Svezia il 4 luglio (Calendario gregoriano, 23 giugno secondo il calendario giuliano) nella baia di Vyborg nel quadro della Guerra russo-svedese dal 1788 al 1790;
 Battaglia della baia di Vyborg (1944), battaglia terrestre combattuta tra il 30 giugno ed il 10 luglio 1944 sulle coste della baia di Vyborg tra le forze finno-tedesche e quelle sovietiche nel quadro della guerra di continuazione fra Finlandia ed Unione sovietica.